Der Audi 80 (seit 1994: A4) bezeichnet seit Spätsommer 1972 die Mittelklasse-Modellreihe von Audi. Intern wird diese Reihe auch als „B-Typ“ bezeichnet.

Das Vorgängermodell war die Baureihe Audi F103, die nach ihrer Leistung in PS als Audi 60, 75, 80 und Super 90 benannt war. Die Bezeichnung Audi 80 wurde dann für die ganze Modellreihe übernommen und im Herbst 1994 durch A4 abgelöst.

Der A4 ist das meistproduzierte Fahrzeug des Unternehmens und lag 2007 auf Platz 4 der deutschen Zulassungsstatistik hinter VW Golf, VW Passat und BMW 3er. Private Kunden machen dabei nur einen kleinen Teil der A4-Neuwagenkäufer aus. Im Jahr 2014 wurden 88,1 % aller in Deutschland verkauften Audi A4 gewerblich zugelassen. Der Anteil der Fahrzeuge mit Dieselantrieb betrug damals im Jahr 2014 87,6 %.

Im Oktober 2011 wurde das zehnmillionste Fahrzeug der B-Reihe produziert.

Auf der IAA 2015 stellte Audi den Audi A4 B9 vor, der kurz darauf in den Handel gelangte. Erstmals wurden Limousine und Kombi gleichzeitig auf den Markt gebracht.

Weblinks

Einzelnachweise 

80
Pkw-Modell
Fahrzeug der Mittelklasse
Limousine
Kombi
Cabriolet